Хильберто Эрнандес Герреро (; 4 февраля 1970) — мексиканский шахматист, гроссмейстер (1995).

Четырёхкратный чемпион Мексики (1992, 1994, 1995, 2009).

В составе национальной сборной участник 10 олимпиад (1986—1994, 1998, 2004, 2008—2010, 2014) и 4-го панамериканского командного чемпионата (1991) в г. Гуарапуаве, где выиграл серебряную медаль в индивидуальном зачёте.

Дважды выигрывал серебряные медали командного чемпионата Испании в индивидуальном зачёте: в 1999 (играл на первой доске за клуб «Alzira-Hilaturas Presencia») и в 2002 (играл на второй доске за клуб «Valencia-Grupo Bali»). По другим данным, в 2002 году он выиграл «золото».

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Выступления Хильберто Эрнандеса Герреро на панамериканских командных чемпионатах
 Выступления Хильберто Эрнандеса Герреро на командных чемпионатах Испании

Шахматисты Мексики